Кна́кфус () — немецкая фамилия:
 Кнакфус, Герман (1848—1915) — немецкий художник и искусствовед
 Кнакфус, Губерт (1866—1948) — немецкий историк архитектуры, брат Германа Кнакфуса
 Кнакфус, Мартин (1740—1821) — польский и литовский архитектор
 Кнакфус, Эдуард (1855—1945) — немецкий богослов, брат Германа Кнакфуса